Il existe trois tunnels du Saint-Gothard :
 le tunnel ferroviaire du Saint-Gothard, ouvert en 1881 ;
 le tunnel routier du Saint-Gothard, ouvert en 1980 ;
 le tunnel ferroviaire de base du Saint-Gothard, ouvert en 2016.